Irish League 1967/1968 byla nejvyšší severoirskou fotbalovou soutěží v sezoně 1967/1968. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1968/1969 se kvalifikoval tým Glentoran FC, druhý Linfield FC si zajistil účast ve Veletržním poháru 1968/1969. Vítězstvím v poháru si zajistil účast v Poháru vítězů pohárů 1968/1969 Crusaders FC.

Přehled 
Hrálo 12 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, nikdo nesestupoval.

Tabulka

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

1967
Fotbal ve Spojeném království v roce 1967
Fotbal ve Spojeném království v roce 1968